Bodflotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodflotjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Bodflotjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (2,8 ha)
Bodflotjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,09 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn